

Miejscowości i ich części w Polsce 
Nazwa Zalesie jest dziewiątą wg liczności wystąpień nazwą miejscowości w Polsce.
 Wg TERYT jest ich 197, w tym 105 podstawowych

Miejscowości podstawowe

Integralne części miejscowości

Części miast 
 Zalesie – część miasta Kielce w województwie świętokrzyskim
 Zalesie – część miasta Pruchnik w województwie podkarpackim
 Zalesie – część miasta Rzeszów w województwie podkarpackim
 Zalesie – część miasta Wrocław w województwie dolnośląskim
 Zalesie – osiedle w Rzeszowie

Części wsi

Miejscowości na Ukrainie 
 Zalesie – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie brodzkim
 Zalesie – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie złoczowskim
 Zalesie – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie zdołbunowskim
 Zalesie – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim
 Zalesie – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie czortkowskim
 Zalesie – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie monasterzyskim
 Zalesie – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie koszyrskim
 Zalesie – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie szackim

Miejscowości na Białorusi 
 Zalesie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie baranowickim, w sielsowiecie Wolna
 Zalesie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie brzeskim, w sielsowiecie Czernie
 Zalesie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Ogrodniki
 Zalesie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Mokre
 Zalesie – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie Wielkie Sioło
 Zalesie – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie smorgońskim
 Zalesie – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Radoszkowice
 Zalesie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Opsa
 Zalesie – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Kozłowszczyzna.
 Zalesie – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Tumiłowicze
 Zalesie – w obwodzie witebskim, w rejonie brasławskim, w sielsowiecie Druja
 Zalesie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Ozierce
 Zalesie – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
 Zalesie – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Nowy Pohost.
 Zalesie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.
 Zalesie – dawny zaścianek w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
 Zalesie – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
 Zalesie – chutor w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Chocieńczyce.
 Zalesie – dawnej osada fabryczna. Obecnie część miejscowości Partyzanski w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Ilia.

Inne 
 Zalesie, Ziemia Zaleska, Ruś Zaleska – używana w XIV i XV wieku nazwa Rusi Włodzimiersko-Suzdalskiej, dzisiejszy region Moskwy
 Zalesie – dawna nazwa wsi Chróstno w województwie opolskim, w powiecie głubczyckim, w gminie Głubczyce
 Zalesie, lit. Ažumedis – wieś w gminie rejonowej Soleczniki na Litwie
 Zálesí – wieś w gminie Javorník w Czechach

Zobacz też